Auszeichnung steht für:

 Auszeichnung (Ehrung), damit verbunden eine Würdigung und Anerkennung besonderer Verdienste
 kurz für Preisauszeichnung, rechtlich geregelte Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen mit ihrem Kaufpreis
 Prädikat (Qualität), Kennzeichnung eines Produktes für die Erfüllung bestimmter Anforderungen
 Schriftauszeichnung, Hervorheben einzelner Wörter oder Wortfolgen
 staatliche Auszeichnung, österreichisches Recht, das Staatswappen zu führen

Mit Auszeichnung steht für:
 beste Notenstufe bei einer akademischen Prüfung, siehe Dissertation #Bewertungsstufen einer Dissertation
 guter Notendurchschnitt bei der österreichischen Reifeprüfung, siehe Matura
 Vorzug (Schule), wenn der Notendurchschnitt im österreichischen Jahreszeugnis unter 1,5 liegt

Siehe auch:

 Ausgezeichnet! (Nachschlagewerk)
 Titel (Begriffsklärung)